een jongensnaam, zie Cedric (voornaam)
 een stripreeks, zie Cédric
 de televisieserie gebaseerd op deze stripreeks, zie Cédric (televisieserie)
 de RMS Cedric, een schip van de Big Four van de rederij White Star Line